Siggen heißen folgende geographischen Objekte:

 Siggen (Argenbühl), ein Ortsteil der Gemeinde Argenbühl im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Siggen (Heringsdorf), ein Gut bei Heringsdorf, Ostholstein

 Siggen (Gemeinde Neukirchen), Ortslage von Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siggen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Siggen (* 1962), Schweizer Politiker, Staatsrat des Kantons Freiburg